Čučer (makedonska: Чучер) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Čučer-Sandevo, i den nordvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Skopje. Čučer ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Čučer är varierad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Sjupljak,  meter över havet,  kilometer norr om Čučer. Runt Čučer är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer söder om Čučer. 

Trakten runt Čučer består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Čučer-Sandevo